The Texas Tornado (1974- ), surnom du pilote de course moto américain Colin Edwards 
 The Texas Tornado (1960-1993), surnom de Kerry Gene Adkisson, lutteur professionnel américain
 The Texas Tornado, film de Frank Howard Clark (1928)
 The Texas Tornado, film d'Oliver Drake (1932)